Simó I de Montfort 
 Simó II de Montfort 
 Simó III de Montfort (?– 1181), noble francès baró de Montfort i en morir el seu germà, esdevingué comte de d'Évreux 
 Simó IV de Montfort (1150– Tolosa, 1218), noble francès baró de Montfort i comte de Leicester
 Simó V de Montfort (1209– Evesham 1265), comte de Leicester